Carreg Lafar (Каррег Лавар) — фолк-группа из Кардиффа, играющая традиционный валлийский фолк.

История 
Группа была образована в Кардиффе в 1993 году Антоном Хиксом, Джеймсом Рурком и Райаном Джонсом. В 1994 к коллективу присоединяются Саймон О'Ши и Линда Оуэн Джонс. 
Дебютный альбом "Ysbryd y Werin" (валл. "Дух людей") записывался в студии "Sain Records" и вышел в 1995 году. В его поддержку группа отправилась на свой первый . Альбом был одобрительно оценен критиками как британской, так и североамериканской прессы. 1997 году "Ysbryd y Werin" был также издан в США звукозаписывающей компанией Blix Street Records. Сразу после этого группа совершила по США двухнедельное турне.
В 1997 году, в студии "Albany Studios" коллектив начинает работу над своим вторым альбомом "Hyn" (валл. "Это"). Альбом выходит под лейблом компании "Sain Records" в августе 1998 года.
В начале 1999 года Carreg Lafar покидает один из музыкантов, Саймон О'Ши, и на его место приходит новый гитарист Дилан Дэвис. В этом же году группа опять посещает Лорьян.
Через год, в марте 2000, "Hyn" выпускается в Северной Америке под лейблом канадской компании Marquis Classics (Торонто). В августе того же тура проходит второе турне группы по Северной Америке.
Третий альбом Profiad (валл. "Опыт") записывается также в "Albany Studios". В записи альбома участвовали трое приглашённых музыкантов - Робин Хью Боуэн (тройная арфа), Лоусон Дэндо (гитара, клавиши) и Клаудин Кассиди (виолончель). В 2002 году альбом был ваыпущен студией Sain Records. Сразу после этого группа снова отправилась на фестиваль в Лорьяне, после чего её покинул Дилан Дэвис, решивший заняться сольной карьерой. С 2002 по 2006 год в вторческой деятельности коллектива наступило затишье, изредка прервываемое немногочисленными концертами, где за гитару брался Лоусон Дэндо.
В 2006 году в группу приходит постоянный гитарист Данни Килбрайд, и Carreg Lafar опять отправляется в Лорьян, в компании  Гафина Моргана (, волынка).

Состав 
Линда Оуэн Джонс (вокал)
Антон Хикс (вокал, бузуки, , волынка)
Джеймс Рурк (флейта, вистл) 
Райаном Джонсом (скрипка)
Данни Килбрайд (гитара)

Дискография 
 Ysbryd Y Werin, 1995.
 Hyn, 1998.
 Profiad, 2002.
 Aur, 2016.

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы Уэльса
Фолк-группы Великобритании
Валлийская народная музыка
Культура Кардиффа